Râul Miniș se poate referi la:

 Miniș, afluent al râului Cigher
 Miniș, afluent al râului Nera
 Miniș, afluent al râului Bega
 Miniș, afluent al râului Topa

Vezi și 
 Miniș (dezambiguizare)